Хватково — название населённых пунктов в России:

 Хватково — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Хватково — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Хватково — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Хватково — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Хватково — деревня в Переславском районе Ярославской области.